Грациано Росси (, , Пезаро, Италия) — итальянский мотогонщик.

Карьера 
 1977 : дебютировал в классе 500cc на Гран-при Наций как пилот Suzuki.
 1978 : завоевал свои первые очки.
 1979 : продолжил свою карьеру как пилот Morbidelli участвуя одновременно в классе 500сc и в классе 250cc. В этом сезоне, в классе 250сс, Грациано побеждал 3 раза и 5 раз завоевывал подиум, что позволило ему финишировать третьим в чемпионате. В 500cc особых результатов не добивался.
 1980 : вернулся в Suzuki, но cерьёзное дорожно-транспортное происшествие повлияло на результаты в чемпионате. В конце сезона Грациано покинул Suzuki.
 1982 : продолжил карьеру в Yamaha (Team Agostini). 19 сентября упал с мотоцикла и только благодаря своевременной медицинской помощи остался жив.
 1984 и 1989 : участвовал в гонках Чемпионата мира по ралли, но особых результатов не добивался.

Примечания 

Мотогонщики Италии